Sebastjan Cimirotič (Ljubliana, 14 de setembro de 1974) é um ex-futebolista profissional esloveno, que atuava como atacante.

Carreira

NK Slovan 
Nascido na capital Ljubliana, Sebastjan Cimirotič se profissionalizou no NK Slovan, em 1991. No clube atuou até 1994, quando se transferiu ao Olimpja de Ljubliana.

Olimpja Ljubliana 
No clube capitalino chegou no verão de 2004, em duas temporadas atuou em 54 partidas com 11 gols marcados. O fizeram ter uma proposta do futebol croata ao NK Rijeka.

Lecce 
Na temporada 2001-2002, fez sua estreia na Serie A italiana, no ataque do clube pugliano, atuou junto com o uruguaio Javier Ernesto Chevantón. Esta temporada no futebol italiano também foi importante para sua convocação para a  Copa do Mundo de 2002.

Seleção 
Sebastjan Cimirotič representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Naturais de Liubliana
Futebolistas do NK Domžale
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol